Скрытоглав жёлтый сосновый () — вид  из подсемейства . Встречается на территории всей Европы, в особенности в её северной и центральной частях, а также в Западной Сибири.

Ссылки 
 Wydział Nauk Biologicznych

Примечания 

Скрытоглавы
Животные, описанные в 1758 году
Насекомые Евразии